Cet article relate le parcours de l'équipe du Honduras lors de la Coupe du monde de football 1982 organisée en Espagne du 13 juin au .
Pour sa première participation en phase finale de coupe du monde, la sélection du Honduras termine dernière du groupe 5 au premier tour.

Dans son rapport technique, la FIFA constate la performance technique et la cohésion de l'équipe de Honduras, malgré un manque d'expérience au niveau international.

Effectif 
La sélection hondurienne se compose de 23 joueurs dont 7 ont participé à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans 1977. Il s'agit de Julio César Arzú, Hector Zelaya, Ramón Maradiaga, Allan Costly, Prudencio Norales, Gilberto Yearwood et Porfirio Betancourt.
Sur les 23 joueurs, 16 sont employés dans les 3 matches que le Honduras jouera dans la coupe du monde.

Qualification

Tour préliminaire en Zone Amérique centrale 

|}

Tour final 

|}

Phase finale

Premier tour

Groupe 5

Espagne - Honduras

Honduras - Irlande du Nord

Honduras - Yougoslavie

Références 

Honduras
1982
1982 au Honduras